Мерседес Пас і Ева Пфафф були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Пас - із Мері-Лу Деніелс, а Пфафф - з Зіною Гаррісон.

Деніелс і Пас програли в другому колі парі Беттіна Фулько і Emilse Raponi-Longo.

Гаррісон і Пфафф програли в півфіналі парі Лорі Макніл і Мартіна Навратілова.

Макніл і Навратілова виграли титул, перемігши у фіналі пару Клаудія Коде-Кільш і Габріела Сабатіні з рахунком 6–2, 2–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Charleston Open
Тур WTA 1988